Семенниково — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.

Входит в состав Парфёновского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Парфёновский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Великого Устюга — 14 км, до центра муниципального образования Карасово — 2,5 км. Ближайшие населённые пункты — Парфёново, Деревенька, Нижнее Грибцово, Верхнее Грибцово.

По переписи 2002 года население — 2 человека.

Примечания

Ссылки 
 Семенниково в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Великоустюгского района